Брош — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно расположен на территории Приморского района Архангельской области, Россия.

Описание 
Представляет собой скалу, расположенную рядом с выдающимся мысом острова Куна.

С юго-запада от острова Грили скалу отделяет пролив Штернека.

Ближайшие острова: остров Куна, остров Кейна, остров Грили.

Назван в честь Густава Броша (1844-1924), чешского лейтенанта флота Австро-Венгерской экспедиции на Северный полюс с 1872 по 1874 год.

Топографические карты 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа